, une propriété historique en Caroline du Nord.
 , un village du Maryland.
 Oakmont, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie.
 Oakmont Country Club, un country club situé partiellement dans le borough d'Oakmont et celui de Plum.
 , une communauté non incorporée en Virginie-Occidentale.